L'édition 2020 du tournoi de tennis de Linz se déroule du 9 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Jennifer Brady et Christina McHale, de la Britannique Heather Watson, de l'Estonienne Anett Kontaveit, de la Française Alizé Cornet, de la Roumaine Patricia Maria Țig, de la Russe Anna Blinkova et de la Tchèque Markéta Vondroušová. Elles sont respectivement remplacées par Jasmine Paolini, Tamara Zidanšek, Katarina Zavatska, Marta Kostyuk, Varvara Gracheva, Viktória Kužmová, Aliaksandra Sasnovich et Barbora Krejčíková.

Lauréates

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Linz
Sport en Autriche en 2020
Tennis en novembre 2020